Назаркино — название населённых пунктов в России:

 Назаркино — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Назаркино — деревня в Бежаницком районе Псковской области. (Бежаницкая волость)